Термин Промотер има више значења.

 Промотер (биологија), регулаторни регион ДНК
 Промотер (катализа), акцелератор катализатора